Chej-che může být:
 Chej-che (prefektura) – městská prefektura v Čínské lidové republice
 Žošuj – řeka v Čínské lidové republice